Nusawungu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nusawungu, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Nusawungu, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar